Werfel:
 Alma Mahler-Werfel
 Franz Werfel

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești
Nume de familie ocupaționale